Kiran ist ein geschlechtsneutraler Vorname, der auch als Familienname auftritt.

Herkunft 
Der Vorname Kiran (Hindi: किरण [] „(Sonnen-)Strahl“) stammt aus dem Hindi und hat seine Wurzeln im Sanskrit. Andere Formen sind auch Kirandeep, Kira und Kiri.

Verwendung 
Im Gegensatz zur bis dahin üblichen Regelung für deutsche Vornamen, nach der das Geschlecht einer Person aus ihrem Vornamen hervorgehen sollte, entschied das Bundesverfassungsgericht am 5. Dezember 2008, dass der Vorname Kiran als alleiniger Vorname für beide Geschlechter eintragungsfähig ist.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Kiran Ashar (1947–2017), indischer Cricketspieler
 Kiran Bechan (* 1982), niederländischer Fußballspieler
 Kiran Nagarkar (1942–2019), indischer Schriftsteller
 Kiran Klaus Patel (* 1971), deutsch-britischer Historiker
 Kiran Shah (* 1956), kenianischer Schauspieler

Weiblicher Vorname 

 Kiran Bedi (* 1949), erste indische Polizistin
 Kiran Desai (* 1971), indische Autorin
 Kiran Mazumdar-Shaw (* 1953), indische Unternehmerin
 Kiran Nadar (* 1951), indische Bridgespielerin, Kunstsammlerin und Philanthropin

Familienname 

 Manisha Mohanty Kiran (* 1989), indische Schachgroßmeisterin
 Uday Kiran (1980–2014), indischer Filmschauspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Indischer Personenname